Виджинський — польське прізвище. Відомі носії:
 Виджинський Андрій — польський прозаїк, драматург.